Ильмис:

 Ильмис (приток Велетьмы) — река в РФ, протекает в Владимирской области, Нижегородской области, Рязанской области. 
 Ильмис (приток Ирмеса) — река в Российской Федерации, протекает в Ивановской области, Владимирской области.